Жак Эткин () — американский кинооператор, наиболее известной работой которого является культовый фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов» и его сиквел «Месть Фредди».

Биография 
Сначала учился в Нью-Йоркском университете, затем в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе, который окончил в 1975 году.

В 1984 году Жак Эткин стал оператором фильма ужасов Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов», который получил большую популярность у зрителей и впоследствии приобрёл статус «культового». Критики также отметили выразительную операторскую работу Эткина и умелую игру с тенями и светом, в особенности в сценах в подвале старой котельной. В следующем году Эткин в качестве оператора также снял продолжение фильма (режиссёром на этот раз был Джек Шолдер) — «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди».

Имея за плечами более чем тридцатилетний операторский опыт, в 2010-х годах Жак Эткин стал чаще работать в качестве оператора второго состава (), снимая отдельные сцены для голливудских блокбастеров, таких как «Форсаж 7», «Первый мститель: Противостояние», «Конг: Остров черепа» и многих  других.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Кинооператоры США
Кинооператоры XX века
Кинооператоры XXI века